Harloff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Harloff, deutscher Komponist der Marschmusik der NS-Zeit
 Fabian Harloff (* 1970), deutscher Schauspieler
 Günter Harloff (1928–1993), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Guy Harloff (1933–1991), niederländisch-französischer Maler
 Marek Harloff (* 1971), deutscher Schauspieler